

Música
Jaded (canção de Aerosmith)
Brain Stew/Jaded - canção de Green Day

Desambiguação